Sprawy Jacka Taylora – seria powieści Kena Bruena
 Sprawy Jacka Taylora – serial telewizyjny

Zobacz też 
 Jack Taylor